Kapa je lahko:
kapa - vrsta pokrivala
grška črka kapa: Κ κ